Olá puede referirse a:
 Olá, un distrito de Panamá;
 Olá, ciudad capital del distrito anterior;
 Yoshkar-Olá, capital de la república de Mari-El, en Rusia.
 Olá, una ciudad del óblast de Magadán, en Rusia.